Pennies from Heaven steht für:

 Pennies from Heaven (1936), US-amerikanischer Spielfilm von Norman Z. McLeod aus dem Jahr 1936
 Originaltitel von Tanz in den Wolken (1978), britische Miniserie von Piers Haggard aus dem Jahr 1978
 Originaltitel von Tanz in den Wolken (1981), US-amerikanischer Spielfilm von Herbert Ross aus dem Jahr 1981
 Pennies from Heaven (Lied), oscarnominiertes Lied von Bing Crosby